«Выпускной» () — американский фильм ужасов 2008 года в жанре слэшер. Кинолента, хоть и не является ремейком, базируется на классической серии фильмов, стартовавшей с одноимённого фильма в 1980 году.

Сюжет 
Семья Донны Кеппел три года назад подверглась нападению со стороны влюбленного в Донну учителя Ричарда Фентона. Мать, отец и младший брат Донны погибли. Донне, спрятавшейся под кроватью, удалось не попасться в руки психопата, но из своего убежища она видела смерть матери. Это не могло не сказаться на психике, ужасные сны преследуют Донну.

Потихоньку воспоминания о былом улеглись. Донна живёт со своим дядей и его женой, и впереди её ждет радостное событие — выпускной бал. Со своим парнем Бобби и друзьями она отправляется на лимузине на празднование в шикарный отель. Туда же отправляется и сбежавший из тюрьмы Ричард Фентон. Он из темных закоулков следит за своей возлюбленной и беспощадно кромсает ножом случайно попавшихся на его пути жертв. Друзья ничего не подозревающей Донны пропадают один за другим, пока полицейские, знавшие о побеге Фентона и незримо присутствовавшие в отеле, не обнаруживают первую жертву Фентона. Они понимают: Фентон здесь. Отель оцеплен, школьники эвакуированы. Кроме Донны, отправившейся на поиски подруг. Но вместо подруг она встречает своего старого врага — Фентона. Лишь вовремя подоспевшие полицейские спасают Донну. Но Фентону удается уйти из окруженного отеля. Он отправляется вслед за Донной к её дому. Полицейская охрана не в силах его удержать. Донна на полу и нож убийцы занесен над её телом для последнего смертельного удара. Выстрел полицейского прерывает смертельный поход психопата.

В ролях 
 Джонатон Шек — Ричард Фентон
 Бриттани Сноу — Донна Кеппел
 Скотт Портер — Бобби
 Джессика Строуп — Клэр
 Данна Дэвис — Лиза Хайнс
 Коллинз Пенни — Ронни Хефлин
 Келли Блац — Майкл
 Джеймс Рэнсон — Детектив Нэш
 Брианна Дэвис — Криси Линн
 Келлан Латс — Рик Леланд
 Мэри Мара — Мисс Уотерс
 Вэнь Минна — Доктор Элайша Кроу
 Идрис Эльба — Детектив Винн
 Джессалин Гилсиг — Тётя Карен Тернер
 Линден Эшби — Дядя Джек Тернер
 Яна Крамер — Эйприл

Премии 
 2009 — Fangoria Chainsaw Awards — Худший фильм

Номинации 
 2009 — MTV Movie Awards — Лучший злодей — Джонатон Шек
 2008 — Teen Choice Awards
 Лучшая актриса: Ужасы/Триллер — Бриттани Сноу
 Лучший фильм: Ужасы/Триллер

Сборы 
Бюджет фильма составил 20 млн $. В первые выходные собрал 20 804 941 $ (первое место). В прокате с 11 апреля по 29 мая 2008 года, наибольшее число показов в 2 821 кинотеатрах единовременно. За время проката собрал в мире 57 197 876 $ (84 место по итогам года) из них 43 869 350 $ в США (65 место по итогам года) и 13 328 526 $ в остальном мире.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Фильмы ужасов Канады
Молодёжные фильмы ужасов США
Фильмы-слэшеры США
Фильмы Нельсона Маккормика
Фильмы ужасов 2008 года
Фильмы США 2008 года
Фильмы Канады 2008 года
Фильмы-перезапуски